'''Resultados do 45º Rallye Sanremo.

Classificação Final

Abandonos

Ver também 
 World Rally Championship 2003

Referências 
  Base de dados sobre o WRC

World Rally Championship 2003